Mierzejewski ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Mierzejewski (* 1986), polnischer Fußballspieler
 Andrzej Mierzejewski (* 1960), polnischer Radrennfahrer
 Bolesław Mierzejewski (1887–1980), polnischer Regisseur
 Jacek Mierzejewski (1884–1925), polnischer Maler
 Jan Mierzejewski (1883–1908), polnisch-russischer Psychiater
 Jerzy Mierzejewski (1917–2012), polnischer Maler
 Łukasz Mierzejewski (* 1982), polnischer Fußballspieler
 Marcin Mierzejewski (* 1982), polnischer Volleyballspieler